2 miejscowości w Polsce:
 Raczkowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Legnickie Pole
 Raczkowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok